Il doppio del torneo di tennis Vienna Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Wojciech Kowalski e Christer Wedenby che hanno battuto in finale Alexis Hombrecher e Andrej Merinov 7-6, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Mihnea Năstase /  Kenny Thorne (quarti di finale)
 Branislav Stankovič /  Tomáš Anzari (semifinali)

 Jonas Björkman /  Johan Donar (primo turno)
 Steve Guy /  Francisco Yunis (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Vienna Challenger 1992